Världsmästerskapet i korfball 2015 var det tionde världsmästerskapet i korfball och spelades i Belgien 30 oktober–8 november 2015.

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra gruppspelet

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Slutspel

Spel om trettonde- till sextondeplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spel om femte- till åttondeplats

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning

Källor
ikf.org

2015
2015 i Belgien
Sportåret 2015
Internationella sportevenemang i Belgien
Korfball i Belgien